Il doppio maschile del torneo di tennis Canada Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Patrick Galbraith e Todd Witsken che hanno battuto in finale Grant Connell e Glenn Michibata 6-4, 3-6, 6-1.

Teste di serie

 Scott Davis /  David Pate (quarti di finale)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (finale)
 Patrick Galbraith /  Todd Witsken (campioni)
 Luke Jensen /  Laurie Warder (quarti di finale)

 Jim Courier /  Jakob Hlasek (quarti di finale)
 Wally Masur /  Mark Woodforde (semifinali)
 Broderick Dyke /  Peter Lundgren (primo turno)
 Ken Flach /  Robert Seguso (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1991